Adolf Rappe kan syfta på bland andra:

 Adolf Rappe (1830–1898), svensk godsägare och politiker
 Adolf Rappe (1895–1954), svensk läkare